Лук Иващенко () — вид однодольных растений рода  семейства . Впервые описан ботаником Ю. А. Котуховым в 2003 году. Возможно, является гибридом.

Распространение, описание 
Эндемик Казахстана. Описан из горы Козлушка (Убинский хребет), с участка на высоте 800 м.

Мезогигрофит, произрастающий на сильно увлажнённых и заболоченных лугах. Цветёт в главным образом в июне, плодоносит в июле—августе. Плод — коробочка.

Замечания по охране 
Редкий вид. Натурализован в Алтайском ботаническом саду (Россия).

Примечания 

Флора Средней Азии
Эндемики Казахстана
Лук (растение)
Таксоны растений, названные в честь людей